«Журавлик» — анімаційний фільм 1970 року Творчого об'єднання художньої мультиплікації студії Київнаукфільм, режисер — Ірина Гурвич
 «Журавлик» — анімаційний фільм 1982 року Творчого об'єднання художньої мультиплікації студії Київнаукфільм, режисер — Анатолій Кирик
 Журавлик (газета)